A Copa Argentina é um torneio oficial que voltou a ser reeditado em 2011, organizada pela AFA, a partir da edição 2012/13, a fim de classificar uma equipe para a Copa Libertadores da América.

Participam os clubes pertencentes as cinco divisões diretamente filiados à AFA, os membros do Torneo Argentino A e Torneo Argentino B, e quatro equipes de cada uma das províncias que não têm representantes regulares. (La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego e Neuquén) O vencedor disputa a Supercopa Argentina.

Houve apenas duas edições anteriores, em 1969 e 1970, embora esta última não tenha sido disputado até o fim, quando foi campeão o Boca Juniors, que derrotou Atlanta no final de 1969. A equipe vice-campeã participou da Recopa Sul-Americana de Clubes de 1970 para substituir o vencedor Boca Juniors, que não podia jogar simultaneamente por ter se classificado para a Taça Libertadores da América de 1970.

Campeões

Títulos por clube

Títulos por província 

(¹) Cidade e Província.

Campeonato anteriores

Outras competições

Copa Estímulo 
A Copa Estímulo foi uma competição de futebol oficial entre clubes da Argentina. Teve somente duas edições, a primeira em 1920 e uma última em 1926. O torneio foi organizado Asociación Argentina de Football (1920) e, por sua sucessora, a Asociación Amateurs Argentina de Football (1926), entidades antecessoras da atual Associação do Futebol Argentino (AFA).

Edições

Títulos por clube

Copa de la República e Copa Suecia 
O Campeonato da República, também chamado de "Copa Pedro Pablo Ramírez" torneio de futebol foi oficialmente organizado pela AFA, entre 1943 e 1945 e substituído em 1969 pela Copa Argentina de Futebol. A Copa Suecia tem este nome ter sido realizada no ano da Copa do Mundo FIFA de 1958.

Títulos por clube

Copa de Honor 
A Copa de Honor foi a primeira copa oficial criada na Argentina e realizada pela Prefeitura da Cidade de Buenos Aires junto com a AFA. A copa foi um torneio jogado na era amadora e é oficial.

Títulos por clube

Copa de Competencia Británica  
A Copa de Competencia Británica George VI foi um torneio de fútbol oficial, não
regular, organizado pela AFA entre 1944 e 1946, que disputavam as equipes da Primera División do  torneio oficial em andamento.

Se jogava através do sistema de eliminação direta, em uma única partida, e nas duas primeiras edições, as de 1944 e 1945, classificaram os quatro semifinalistas Copa de la República. Também foi realizada uma quarta edição, em 1948, mas a competição foi abandonada na primeira fase (oitavas de final) e declarado deserto pela Associação Argentina de Futebol.

o troféu foi doado por pelo embaixador britânico na Argentina em nome do rey do Reino Unido (1936-1952), Jorge VI.

Campeões

Títulos por clube

Copa de Competencia Adolfo Bullrich 
A Copa de Competencia Adolfo Bullrich, ou simplesmente Copa Bullrich, foi um torneio oficial football realizado de 1903 a 1934 Argentina. De 1905 a 1915 o campeonato foi contestadopor clubes que disputavam a segunda divisão Argentine league system, que eram Segunda División (1903-1910) e División Intermedia (1911-1915).

O trofeú foi doado pelo ex-prefeito de Buenos Aires, Adolfo Bullrich (1898-1902), e recebeu o seu nome. A partir de 1916, o torneio passou a se chamar "Copa Competencia de División Intermedia", persendo assim progressivamente o interesse das equipes. A ultima edição foi realizada em 1934 como "Copa Competencia de Segunda División", depois de vários anos sem ser organizada.

A Copa Bullrich foi relevante por ter sido o primeiro titulo oficial conquistado por vários clubes, como Independiente (1909) ou Gimnasia y Esgrima (LP) em 1915.

Os clubes que venceram a copa na segunda divisão e disputavam a Primera División enviaram equipes juvenis ou de reservas para disputar o torneio, como o Belgrano Athletic fez em 1905 ou o Boca Juniors em 1934, entre outros casos.

Lista de campeões

Títulos por clube

Copa de Competencia Jockey Club 
A Copa de Competencia JC foi a segunda copa oficial criada na Argentina, organizado entre 1907 e 1933 por várias associações, posteriormente organizado pela Associação de Futebol Argentino. A partir 1921, a copa foi realizada com somente equipes de Buenos Aires e La Plata.

Títulos por clube

Copa de Competecia da Federação Argentina 
A Copa de Competecia da Federação Argentina, também chamada Concurso de eliminação (1913 e 1914) foi um campeonato oficial realizado com sua primeira edição com equipes das cidades de Buenos Aires e Rosário. Sua disputada era entre equipes de Primeira Divisão e Segunda (somente Buenos Aires e Rosário), por eliminação, uma única partida no estádio neutro.

A Copa Estímulo (1920, 1926 e 1929) e Copa Beccar Varela(1932 e 1933) foram duas competições realizadas somente com clubes da Primeira Divisão.

Títulos por clube

Copa de Competencia da LAF 
Copa de Competencia da LAF foi uma competição de futebol oficial entre clubes da Argentina. Teve apenas duas edições, em 1932 e 1933,  ambas organizadas pela Liga Argentina de Football (LAF), uma associação de clubes de futebol dissidente da oficial, a Asociación Argentina de Football (Amateurs y Profesionale  (AAFAP) e, não reconhecida, na época, pela FIFA.  A Liga Argentina de Football (LAF) foi fundada em 18 de maio de 1931 e deixou de existir formalmente ao fundir-se com a Asociación Argentina de Football Amateurs y Profesionales em 3 de novembro de 1934 (data da constituição da Associação do Futebol Argentino).

As duas edições desta taça foram reconhecidas oficialmente pela Associação do Futebol Argentino (AFA) em 6 de agosto de 2013. Na oportunidade, a entidade formalizou a lista de vencedores de todas as competições nacionais desde 1900, entre amadoras e profissionais.

Temporadas

Títulos por clube

Copa de Oro Eva Perón Benfeitora de Futebol 
Copa do Ouro Eva Perón Benfeitora de Futebol , mais conhecida como Copa do Ouro Eva Perón foi uma competição oficial criada pela Associação Argentina de Futebol em 1952, em homenagem à morte de Eva Duarte dirigindo o sufrágio feminino na Argentina e esposa de Presidente de Juan Domingo Perón .

Essa distinção nacional seria obtida pelo clube argentino que venceu a Primeira Divisão Argentina três vezes consecutivas ou acumulou cinco títulos alternativos. Isso foi alcançado pelo Club Atlético River Plate|River Plate , que conseguiu ser o tricampeão do futebol argentino ao vencer a Primeira Divisão Argentina em 1955, 1956 e 1957, além de adicionar cinco títulos alternativos em seis anos

Vencedor

Copa Escobar

Títulos por clube

Copa Dr. Carlos Ibarguren

Títulos por clube

Total de títulos por clube

Ver também 
 Campeonato Argentino de Futebol
 Futebol da Argentina
 Pirâmide do Futebol Argentino
 Recopa Sul-Americana de Clubes
 Asociación del Fútbol Argentino

Ligações externas 
 
 
 

Competições de futebol da Argentina
Argentina